Smaila ist der Familienname folgender Personen:
 Mahaman Smaila (* 1986), kamerunischer Boxer
 Umberto Smaila (* 1950), italienischer Schauspieler und Komponist